Treyer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Treyer (* vor 1500; † 1529), Schweizer Täufer
 Ramona Treyer